Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.

Qualifikation

Spielergebnisse

Abschlusstabelle Gruppe B

Vorbereitungsspiele 
Italien absolvierte direkt vor der EM lediglich ein Vorbereitungsspiel, dabei schlug man am 30. Mai 2008 im Stadio Artemio Franchi von Florenz Belgien durch zwei Treffer von Antonio Di Natale sowie ein Tor von Mauro Camoranesi mit 3:1.

Aufgebot 

1 Gamberini rückte für Fabio Cannavaro nach, der sich am 2. Juni 2008 im Training am linken Sprunggelenk verletzte und seine EM-Teilnahme absagen musste.

Quartier der Mannschaft 
Das Mannschaftsquartier der Italiener ist das Hotel Schloss Weikersdorf Residenz in Baden bei Wien, das am 2. Juni 2008 bezogen wurde. Die Trainingseinheiten der Azzurri finden im Sportzentrum Südstadt in Maria Enzersdorf statt.

Spiele Italiens

Vorrundengruppe C 

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe C

Viertelfinale 

Details: Fußball-Europameisterschaft 2008/Finalrunde

Einzelnachweise 

Italien
2008